Il doppio del Porsche Tennis Grand Prix 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma solo la Zvereva ha partecipato in coppia con Lisa Raymond.

La Raymond e la Zvereva hanno perso in semifinale contro Nicole Arendt e Jana Novotná.

Nicole Arendt e Jana Novotná hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Martina Hingis e Helena Suková.

Teste di serie
 Lindsay Davenport /  Mary Joe Fernández (primo turno)
 Nicole Arendt /  Jana Novotná (campionesse)
 Lisa Raymond /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Martina Hingis /  Helena Suková (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 1996